Mindst 12 skibe i den danske Marine har haft navnet Lindormen. En Lindorm er et fabeldyr.

 Orlogsskibet Lindormen. I tjeneste fra 1606. Var et mindre orlogsskib med 16 kanoner. Grundstødte ved Dragør 1. oktober 1612 og blev slået til vrag.
 Orlogsskibet Lindormen. Søsat 1626 i Itzehoe. Havde 38 kanoner og deltog i flere slag. Under slaget ved Femern, 13. oktober 1644, blev det antændt af en svensk brander og sprang i luften.
 Defensionsskibet Lindormen. Et handelsskib fra Drammen, der gjorde tjeneste oktober 1644 til oktober 1645.
 Orlogsskibet Lindormen. Søsat 1654. Deltog i slaget i Køge Bugt i 1675. Udgået 1705.
 Jagten Nye Lindormen. Søsat 1664 og i tjeneste til 1678.
 Galejen Lindormen. I tjeneste fra 1691 til 1710.
 Chebek'en Lindormen. Købt i Marseille 1771 og udgået i 1804.
 Stykprammen Lindormen. Søsat 1773 og udgået 1792. Flydende batteri med 20 kanoner.
 Stykprammen Lindormen. Søsat 1802 efter samme tegninger som ovenstående. Sænket 1807, men hævet igen. Udgik 1827.
 Panserbatteriet Lindormen: Panserskib, søsat i 1868 og udgået 1907.
 Minelæggeren Lindormen. Søsat 1940. Sænket af besætningen 1943. I tysk tjeneste 1943-45, og derefter igen dansk til 1970.
 Minelæggeren Lindormen. Søsat 1977 og udgået 2004. Har lagt navn til Lindormen-klassen, og har siden 2006 gjort tjeneste i Estlands flåde som Tasuja (A432).

Noter

Litteratur 
 Christiansen, Henrik, Orlogsflådens skibe gennem 500 år. Bind I-III. Statens Forsvarshistoriske Museum, 2010. .

Indeks over skibsnavne